|-
| 166401 - ||  || 9 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166402 - ||  || 4 iulie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 166403 - ||  || 9 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166404 - ||  || 14 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166405 - ||  || 12 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166406 - ||  || 14 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166407 - ||  || 14 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166408 - ||  || 4 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166409 - || 2002 OP || 17 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166410 - ||  || 17 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166411 - ||  || 17 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166412 - ||  || 17 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166413 - ||  || 20 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166414 - ||  || 18 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166415 - ||  || 18 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166416 - ||  || 18 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166417 - ||  || 18 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166418 - ||  || 18 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166419 - ||  || 29 iulie 2002 || Palomar || 
|-
| 166420 - ||  || 23 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166421 - ||  || 22 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166422 - ||  || 5 august 2002 ||  || 
|-
| 166423 - ||  || 5 august 2002 || Reedy Creek || 
|-
| 166424 - ||  || 3 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166425 - ||  || 4 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166426 - ||  || 5 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166427 - ||  || 6 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166428 - ||  || 6 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166429 - ||  || 6 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166430 - ||  || 6 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166431 - ||  || 6 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166432 - ||  || 6 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166433 - ||  || 6 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166434 - ||  || 6 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166435 - ||  || 6 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166436 - ||  || 6 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166437 - ||  || 5 august 2002 ||  || 
|-
| 166438 - ||  || 6 august 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 166439 - ||  || 6 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166440 - ||  || 8 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166441 - ||  || 7 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166442 - ||  || 8 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166443 - ||  || 8 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166444 - ||  || 11 august 2002 ||  || 
|-
| 166445 - ||  || 9 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166446 - ||  || 10 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166447 - ||  || 10 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166448 - ||  || 11 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166449 - ||  || 11 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166450 - ||  || 12 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166451 - ||  || 12 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166452 - ||  || 12 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166453 - ||  || 8 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166454 - ||  || 8 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166455 - ||  || 11 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166456 - ||  || 11 august 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 166457 - ||  || 11 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166458 - ||  || 9 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166459 - ||  || 11 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166460 - ||  || 11 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166461 - ||  || 11 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166462 - ||  || 14 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166463 - ||  || 14 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166464 - ||  || 14 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166465 - ||  || 14 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166466 - ||  || 14 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166467 - ||  || 11 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166468 - ||  || 12 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166469 - ||  || 13 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166470 - ||  || 13 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166471 - ||  || 13 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166472 - ||  || 13 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166473 - ||  || 15 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166474 - ||  || 13 august 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 166475 - ||  || 13 august 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 166476 - ||  || 13 august 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 166477 - ||  || 14 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166478 - ||  || 14 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166479 - ||  || 13 august 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 166480 - ||  || 13 august 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 166481 - ||  || 15 august 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 166482 - ||  || 15 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166483 - ||  || 15 august 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 166484 - ||  || 11 august 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 166485 ||  || 14 august 2002 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 166486 - ||  || 6 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166487 - ||  || 8 august 2002 || Palomar || 
|-
| 166488 - ||  || 8 august 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 166489 - ||  || 8 august 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 166490 - ||  || 8 august 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 166491 - ||  || 8 august 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 166492 - ||  || 8 august 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 166493 - ||  || 8 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166494 - ||  || 8 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166495 - ||  || 8 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166496 - ||  || 11 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166497 - ||  || 16 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166498 - ||  || 19 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166499 - ||  || 26 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166500 - ||  || 27 august 2002 || Palomar || NEAT
|-